Tenisový turnaj ATP AEGON International 2010 se konal ve dnech 12. až 19. června 2010 v anglickém Eastbourne venku na travnatých dvorcích. Odměny činily 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk dvouhry, kvalifikace
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Eastbourne International
Tenis ve Spojeném království v roce 2010